Ориентация ( — восток) — умение определять и определение места или направления: движения, деятельности, интересов и так далее.
 Ориентация — выбор одного класса систем координат.
 Ориентация — выбор партнёров в сексе.

См. также 
 Ориентирование
 Пространственные отношения в анатомической терминологии — ориентация в медицине
 Система небесных координат — ориентация в астрономии
 Эпюр Монжа — ориентация в черчении
 Крен, тангаж и рыскание — ориентация в аэродинамике и мореплавании
 Углы Эйлера — ориентация в теоретической механике
 Индексы Миллера — ориентация в кристаллографии